Kostino () ist ein russischer Ortsname:
 Kostino (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Kostino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Stobricken, 1938–1946: Krammsdorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Kostino (Wladimir, Petuschki), Dorf im Rajon Petuschki, Oblast Wladimir
 Kostino (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd